Folha - em botânica, os órgãos das plantas especializados na captação de luz e trocas gasosas com a atmosfera
Papel
Ou ainda:
Grupo Folha - grupo de mídia brasileiro
Datafolha - instituto de pesquisa
Folha de S.Paulo - jornal brasileiro do estado de São Paulo.
Folhapress - agência noticiosa
Publifolha - editora
Transfolha - empresa de transportes
Folha sagrada - Plantas utilizadas nos rituais do candomblé.

Desambiguação